Das Pilot Pen Tennis 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 29. August 2009 in New Haven stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war der Kroate Marin Čilić, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Das Finale gewann der an zwei gesetzte Spanier Fernando Verdasco gegen den Setzlistensechsten Sam Querrey in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:67. Für Verdasco war dies der insgesamt dritte Einzeltitel auf der ATP Tour. Im Doppel waren Marcelo Melo und André Sá die Titelverteidiger, sie schieden in diesem Jahr im Halbfinale aus. Das Finale gewann das österreichische Duo Julian Knowle und Jürgen Melzer in zwei Sätzen gegen Bruno Soares und Kevin Ullyett.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 663.750 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. August 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)